Bola
Berlinde, brinquedo conhecido no Brasil como "bolinha de gude"

Pessoas
Bolinha (apresentador)
Marcelo Picon, humorista brasileiro conhecido como "Bolinha"
Bolinha (cantor)
Bolinha (jogador de futsal)

Desambiguação